Михаи́л Арка́дьевич Остро́вский (род. 22 февраля 1935, Ленинград) — советский и российский учёный-физиолог, специалист в области физиологии и патофизиологии зрения. Академик РАН (1994, член-корреспондент АН СССР с 1990), доктор биологических наук, заслуженный профессор МГУ (1999). Один из авторов научного направления «молекулярная физиология зрения».

Биография 
Сын композитора А. И. Островского. В 1958 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ, работал в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР.

В 1970—1996 годах работал в Институте химической физики им. Н. Н. Семёнова (с 1972 — заведующий лабораторией физико-химических основ рецепции) В 1971 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора биологических наук. 15 декабря 1990 года избран член-корреспондентом АН СССР по Отделению физиологии, 31 марта 1994 года избран действительным членом РАН.

Президент Российского физиологического общества имени И. П. Павлова (с 2007). Работает в Институте биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН (с 2010 года заведующий отделом) и Межотраслевом научно-техническом комплексе «Микрохирургия глаза» и на биологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Член Исполкома Международной организации по изучению мозга (IBRO). Главный редактор журнала «Сенсорные системы» (с 1987); входит в редакционный совет журнала «Авиакосмическая и экологическая медицина» и в редколлегию книжной серии «Литературные памятники».

Основные работы 
 Фоторецепторные клетки. М., 1978;
 Молекулярные механизмы зрительной рецепции. М., 2002 (в соавт. с Г. Р. Каламкаровым);
 Спектральная коррекция зрения: научные основы и практические приложения. М., 2005 (в соавт.);
 Молекулярная физиология зрительной рецепции // Избранные лекции по современной физиологии. Казань, 2010;
 Актуальные направления современной науки о мозге // Вестник Российской академии наук. 2010. Т. 80. № 5-6;
 Молекулярная физиология зрительного пигмента родопсина // Биологические мембраны. 2012. Т. 29. № 1-2.

Награды и отличия 
 Орден Александра Невского (2020) — за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Дружбы (2000) — за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Лауреат Премии Правительства РФ в области образования 2005 года — за учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования «Физиология человека»
 Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 2005 года — за монографию «Научное обоснование, разработку и внедрение в офтальмологическую практику фотопротекторных искусственных хрусталиков с естественной спектральной характеристикой»

 Золотая медаль имени И. М. Сеченова (2004)
 Премия имени Ю. А. Овчинникова (2012)
 LXVIII Менделеевский чтец (15 марта 2012 года)

Примечания

Ссылки 
 
 Статья в Российской Еврейской Энциклопедии
 Статья на сайте серии «Литературные памятники»
 Воспоминания Островского М. А.
 Некоторые результаты исследований
 Интервью Островского М. А.
 Интервью МК
 М. А. Островский — научные работы в системе Истина МГУ
 Лекция «Молекулярная физиология зрения»

Физиологи России
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Авторы учебников медицины
Сотрудники Института химической физики РАН
Физиологи СССР
Награждённые Золотой медалью имени И. М. Сеченова
Лауреаты премии Правительства РФ в области образования
Лауреаты премии имени Ю. А. Овчинникова
Заслуженные профессора МГУ